Línea 51 puede referirse a:

 Línea 51 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 51 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 51 de autobuses de Madrid.
 Línea 51 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.